Coccio – nome comune per i pesci della famiglia Triglidae.
Coccio – frammento di ceramica o terracotta o, in senso più lato, i frammenti di materiali fragili (ad esempio il vetro). Un esempio sono gli ostraka usati nell'antica Atene: erano dei pezzi di ceramica sui quali durante delle particolari riunioni ogni cittadino avente diritto di voto incideva il nome di un uomo pubblico che desiderava esiliare.
Coccio – termine utilizzato come sinonimo di terracotta (ad esempio: pentola di coccio).